A Requiem számos zenemű címe, ezek többnyire a gyászmiséről nyerték nevüket:

 Requiem – Wolfgang Amadeus Mozart
 Messa da Requiem – Giuseppe Verdi
 Requiem – Michael Haydn
 Missa pro Defunctis B-dúrban
 Missa pro Defuncto Archiepiscopo Sigismundo
 Német requiem – Johannes Brahms
 Requiem – Gabriel Fauré
 Requiem: Grande Messe des Morts – Hector Berlioz
 War Requiem – Benjamin Britten
 Requiem – Maurice Duruflé
 Requiem – Ligeti György
 Requiem – Liszt Ferenc
 Requiem for a Tribe Brother – Malcolm Williamson
 Requiem – John Rutter
 Requiem – Karthago együttes

Requiem lehet még:

Játék
Requiem –  szerepjáték
Requiem – a Doomhoz készült 1997-es WAD.

Film
Requiem – Fazekas Lajos filmje (1964)
Requiem – Fábri Zoltán filmje (1981)
Requiem – Hervé Renoh filmje (2001)
Requiem – Hans-Christian Schmid filmje (2006)
Rekviem – Witold Leszczynski filmje (2001)
Magyar rekviem – Makk Károly filmje (1991)
Vörös rekviem – Grunwalsky Ferenc filmje (1975)
Rekviem egy álomért – Darren Aronofsky filmje (2000)

Könyv
 Requiem egy apácáért – William Faulkner
 Requiem egy hadseregért – Nemeskürty István
 Rekviem egy álomért – Hubert Selby regénye
Requiem Chevalier Vampire – francia goth-cyberpunk képregénysorozat